20th Avenue – stazione della metropolitana di New York della linea BMT Sea Beach
 20th Avenue – stazione della metropolitana di New York della linea BMT West End